Бубенхайм:

 Бубенхайм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Доннерсберг.
 Бубенхайм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Майнц-Бинген.